Wojciech Załuski (ur. 1960) – polski duchowny rzymskokatolicki, nuncjusz apostolski w Burundi i Malezji
 Wojciech Załuski (ur. 1963) – polski żużlowiec
 Wojciech Załuski (ur. 1978) – polski filozof i prawnik